Нарышкинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Нарышкинская волость (Ардатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Нарышкинская волость (Раненбургский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Нарышкинская волость (Крапивенский уезд) — в составе Тульской губернии